Maurice Dagbert (1913-2000), calculateur prodige français ;
 Michel Dagbert (né en 1962), homme politique français.